BZG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski (Polonia)
 bzg – codice ISO 639-3 della lingua babuza